Sailfish puede referir a:

 Istiophorus o Pez vela. En inglés: "Sailfish".
 Sailfish OS, el sistema operativo para móviles de la empresa Jolla.